

Костур 
Све утакмице ће се играти Жалгирис арени у Каунасу

Пласман од 5-ог до 8-ог места

Четвртфинале

Шпанија - Словенија

Македонија - Литванија

Француска - Грчка

Русија - Србија

Пласман од 5. до 8. места

Словенија - Литванија

Грчка - Србија

Полуфинале

Шпанија - Македонија

Француска - Русија

За 7. место

За 5. место

За 3. место

Финале

Спољашње везе 
 Званични веб сајт 

Европско првенство у кошарци 2011.